Санда́ве (васандаве) — народ, населяющий территорию между рр. Бубу и Мпонде в центральных районах Танзании (округ Кондоа).

Говорят на изолированном языке сандаве, рассматриваемом в рамках койсанской гипотезы (о Восточной Африке как прародине готтентотов и бушменов). Многие владеют также языками ньятуру и суахили (группа банту).

Носители архаической Y-хромосомной гаплогруппы А и древнейших митохондриальных гаплогрупп. В популяции сандаве чаще встречаются Y-хромосомные гаплогруппы E1b1a и E1b1b, с более низкими частотами встречаются Y-хромосомные гаплогруппы B2 и A3b2. Предки сандавов отделились от предков хадза (живущих всего в 150 км от них) 87 800 лет назад. Эти народы демонстрируют наибольшее разнообразие митохондриальных гаплогрупп и считаются древними автохтонами Танзании.

В основе традиционной социальной организации — мелкие группы из нескольких малых семей. Традиционные занятия — охота, собирательство, рыболовство; с начала XX века — также земледелие (в основном ручное), скотоводство (козы), птицеводство (куры).

Значительная часть сандаве восприняла элементы культуры соседних ньятуру (западные сандаве) и гого (южные сандаве). В верованиях широко представлены культы духов леса, животворной и вредоносной силы животных и растений, скал и др., магия.

Примечания

Литература 
 Гиренко Н. М. Сандаве // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. С. 468.
 
 Greenberg J. H., The languages of Africa, 2 ed., The Hague, 1966.
 Westphal E. The Non-Bantu languages of Southern Africa, в кн.: Tucher A., Bryan M. The Non-Bantu languages of North-Eastern Africa. L. - N.Y., 1956.

Народы Танзании
Койсанские народы
Народы Межозёрной подобласти